Граф  Лев Иванович Соллогуб  (1785 — между 1829 и 1841) — полковник русской императорской армии из рода Соллогубов, владелец усадьбы Никольское-на-Черемшане, дядя писателя В. А. Соллогуба.

Биография 
Сын графа Ивана Антоновича Соллогуба (1742—1812), генерал-адъютанта короля Станислава-Августа и генерал-майора русской службы, обладавшего большими поместьями в Литве, Белоруссии и Польше; и его второй жены, фрейлины Натальи Львовны Нарышкиной (1761—1819). Назван в честь деда — обер-шталмейстера Льва Нарышкина. Благодаря родне матери обладал широкими связями в высшем свете; его сестра была замужем за сенатором Г. С. Голицыным.

Службу начал 29 марта 1801 года в Кавалергардском полку, с 22 января 1802 года корнет, с 1803 года поручик. 13 марта 1805 года уволен от службы штабс-ротмистром, с мундиром. Через год, 8 марта 1806 года, поступил в Лейб-гвардии Гусарский полк и выбран казначеем; 15 января 1807 года штабс-ротмистром. В кампанию 1807 года участвовал в сражениях при Гутштате, Гейльсберге и Фридланде, где контужен ядром в голову и 7 ноября того же года уволен в отставку, с мундиром.

5 августа 1812 года Соллогуб поступил майором в формируемый в Москве графом Салтыковым полк, названный потом Иркутским гусарским; 23 августа того же года «истребован и находился» при Кутузове, с зачислением по армейской кавалерии. Участвовал при занятии г. Вереи Дороховым, под Тарутиным в отряде графа Орлова-Денисова и под Никольским «при разбитии» французских гвардейских драгун; под Вороновым (20-22 сентября), под Малым Ярославцем (9 и 10 октября).

При дальнейшем преследовании французов до границы Силезии командовал кавалерийским отрядом и за отличие произведён в полковники. Оставался в г. Бунцлау до кончины князя Кутузова и сопровождал тело его, по Высочайшему повелению, до Петербурга, где и оставался при особых поручениях управлявшего Военным министерством князе Горчакове. 20 января 1817 года уволен за ранами полковником и с мундиром.

Соллогуб жил на широкую ногу, пока неудачные финансовые спекуляции не закончились его совершенным разорением. «В 1816 году за ним показано в Могилёвской губернии имение, нераздельное с братом Александром, 9600 душ, которые затем были проданы казне». Из-за тяжёлого финансового положения после образования Третьего отделения (1826) граф Соллогуб обратился с просьбой принять его на службу в качестве секретного агента. На сумму, оставшуюся от его значительного состояния, он приобрёл в Симбирской губернии крупное село Никольское-на-Черемшане.

Семья 
Жена (с 27 мая 1808 года) — княжна Анна Михайловна Горчакова (03.11.1793—28.10.1854), родная сестра канцлера А. М. Горчакова; дочь генерал-майора князя Михаила Алексеевича Горчакова (1768—1831) от брака его с вдовой баронессой Еленой Васильевной Остен-Сакен, ур. Ферзен (1766—1822).
Венчание было в Петербурге в соборе Св. Исаакия Далматского, поручителями были Н. И. Пещуров и граф А. Г. Бобринский. По отзывам современника, Анна Михайловна была очень хороша собой, несмотря на то, что ещё в молодости чрезвычайно пополнела. Последние годы жила в принадлежавшем ей имении в Тульской губернии. В браке имела детей:
 Наталья Львовна (08.05.1809— ?), фрейлина, красавица, по отзыву А. И. Кошелева — прелестная женщина. В 1826 году к ней сватался полковник Эдвард Купер, но получил отказ. В 1828 году вышла замуж за дипломата Александра Михайловича Обрескова (1789—1885), сына М. А. Обрезкова. Жена английского посланника леди Дисборо писала, что «выбором прелестной мисс Соллогуб стал Обрезков, который беден, хил и к тому же носит парик. Они плохая пара. Свет, который обсуждает все личные дела с великим упорством, очень недоволен».

 Лев Львович (12.07.1810—15.12.1872), окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка. Полковник (1851), генерал-майор, с 1861 года в отставке. Состоял в римско-католической вере, 17 декабря 1857 года в Симеоновской церкви на Моховой перешел в православие. Был женат на Марии Николаевне Руссет-Розновано (1815, Яссы — 13.03.1899, Неаполь). Оба похоронены на Волковском православном кладбище.

 Владислав Львович (1811—1812)

 Надежда Львовна (1815—1903), выпускница Екатерининского института, фрейлина великой княгини Елены Павловны, слывшая одной из первых красавиц Петербурга. В 1836 году в Штутгарте вышла замуж за Алексея Николаевича Свистунова (1808—1872), отставного штабс-ротмистра, брата декабриста. По отзыву Д. Фикельмон, она «была очень хорошенькая, с изящными чертами и красивыми глазами, но с маловыразительным и абсолютно лишенным свежести лицом. Она — одна из тех, которые могут нравиться или вовсе нет». А. О. Смирнова писала: «У великого князя новая пассия, Надина Свистунова. У неё обольстительное лицо и она глупее своей сестры Обрезковой, но доброе существо».

 Георгий Львович (род. 1816)

 Николай Львович (род. 1819), ротмистр, коннозаводчик, был женат (с 30 апреля 1850 года) на Марии Александровне Скуратовой.

 Вера Львовна (1820—1882), выпускница Екатерининского института, с 1851 года замужем за Платоном Ивановичем Паншиным (1817—20.05.1863), русским консулом в Любеке, сослуживцем и знакомым поэта Лермонтова. Современник писал: «Наш преподобный Паншин женился на графине Соллогуб и тотчас после свадьбы уехал в Москву. Жена его предоброе существо, но, можно ли было подумать, что Паншин (ходячие счета) женится на девушке без состояния. Так часто бывает ум с сердцем не в ладу, и это говорит в пользу нашего Паншина». Умер от воспаления в мозгу, похоронен на городском кладбище в Любеке.

 Елена Львовна (род. 1822), замужем (с 19 августа 1842 года) за генерал-майором Василием Васильевичем Энгельгардтом (1819—1868), внуком сенатора В. Энгельгардта. Венчались в Петербурге в Симеоновской церкви, поручителями по жениху был А. Н. Ольхин, по невесте — П. В. Энгельгардт и граф И. И. Воронцов-Дашков.

Примечания

Источники 
 С. А. Панчулидзев. «Сборник биографий кавалергардов. 1801—1825». Москва, 2001. Стр. 23, 24.

Ссылки 
 

Кавалергарды
Лев Иванович
Полковники (Российская империя)
Лейб-гусары
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники сражения при Гейльсберге
Участники сражения под Фридландом
Участники Отечественной войны 1812 года